Het provinciedistrict Luik, dat deel uitmaakt van het gelijknamige arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en het kieskanton Luik.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Luik omvat enkel de gemeente Luik.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 10 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.
Het kiesdistrict Luik had er voorheen 15. Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Luik
 (*)1965: PCW (0,88%) / 1971: RPW (0,71%) / 1977: FNP (0,33%), TPO (0,32%) / 1978: TPO (0,49%), PFN (0,46%) / 1981: WALLON (0,85%), LRT-PLS (0,38%), ECOLOS (0,23%), RTL (0,19%), PNB (0,13%) / 1985: UND (0,52%), POS (0,39%), UPW (0,34%), AAT (0,28%) / 1987: POS (0,83%), AATSLE (0,29%), UPW/PLC (0,23%) / 1991: POS (0,49%), UCD (0,41%) / 1994: UCD (0,24%), UNIE (0,61%), LIGUE (0,58%), SUD (0,36%), PCN (0,29%) /  2006: MAS (0,37%), WALLON (0,89%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Luik
Luik (stad)